Cette page contient les pages d'homonymie de Quiney et Quinney.

 Carlos Quiney (1937-2007), un acteur espagnol ;
 Judith Quiney (1585-1662), la fille cadette de William Shakespeare et d'Anne Hathaway.

 Gage Quinney (1995-), un joueur professionnel canado-américain de hockey sur glace ;
 John Wannuaucon Quinney (1797-1855), un diplomate mohican.